FICP bezeichnet

 Schulbrüder von Ploërmel  (lat.: Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel, Ordenskürzel: FICP)
 Fédération Internationale de Cyclisme Professionnel, eine ehemalige Teilorganisation des Weltradsportverbandes Union Cycliste Internationale (UCI)

Abkürzung